Köpfelsberg ist der Ortsname von

 Köpfelsberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Köpfelsberg (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern